MOTD může znamenat:
 v počítačovém světě tato zkratka znamená Message Of The Day. Tedy text, který se zobrazí po přihlášení uživatele na IRC, vzdálený terminál (například telnet nebo SSH), případně FTP. MOTD se používá především používá pro zobrazení pravidel, kontaktů na administrátory či jednoduše pro nějaký ASCII art.
 anglická zkratka pro zápas dne (Match of the Day).

Značky
Zkratky